Ophiopsila är ett släkte av ormstjärnor. Ophiopsila ingår i familjen Ophiocomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Ophiopsila